El referéndum sobre el estatus político de Gagauzia de 2014  se celebró en la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia el 2 de febrero de 2014 y consultó sobre entre los que apoyaban la independencia si Moldavia perdiera su soberanía y el ingreso de Moldavia a la Unión Aduanera Euroasiática o a la Unión Europea.

El 98,9% de los residentes de Gagauzia dijeron que apoyaban la independencia si Moldavia se unía a Rumanía, y el 98,47% están a favor del ingreso moldavo a la Unión Aduanera Euroasiática, mientras que un porcentaje menor estaba a favor de unirse a la Unión Europea.

Las decisiones sobre la realización del plebiscito se adoptaron el 27 de noviembre de 2013, cuando la Asamblea Popular de ATU Gagauzia adoptó las decisiones "Sobre la realización del referéndum legislativo sobre el estatus separado de los habitantes de Gagauzia en la autodeterminación externa" y "Sobre la realización del referéndum consultivo". Estas acciones violaron las disposiciones de varias leyes y normas nacionales moldavas como la constitución, el código electoral y otros actos legislativos.

Resultado 

La participación en el referéndum fue del 70,4%, es decir, 70.777 votantes, a pesar de que fue declarado ilegal por el poder judicial moldavo, y las autoridades de Chisináu instaron a la población a no participar, cosa que no dio resultado.
 68.023 votantes votaron en contra de la adopción del proyecto de ley de ATU Gagauzia sobre la suspensión del estatus del pueblo de Gagauzia de autodeterminación en términos de política exterior, en contra de 1324 .
 68.182 votantes votaron por la adhesión de Moldavia a la Unión Aduanera Euroasiática, frente a 1057.
 1718 votantes votaron en contra de la adhesión de Moldavia a la Unión Europea, contra 66643.

Conteo

Reacciones 
 Iurie Leancă, el primer ministro de Moldavia, describió el referéndum de Gagauzia como un "desafío a la ley". Según él, el juego con el referéndum podría dar lugar a problemas mucho mayores y estas acciones implican "elementos de un intento de estimular los procesos separatistas".
 Iurie Ciocan, presidente de la Comisión Electoral Central, afirmó que no reconoce el referéndum sobre la autonomía de Gagauzia de 2014, ya que se trata de un acto ilegal.

Véase también 
 Disolución de la Unión Soviética
 Referéndum sobre el estatus político de Crimea de 2014
 Referéndums sobre el estatus político de Donetsk y Lugansk
 Derecho de autodeterminación

Referencias 

Referéndums en Moldavia
Elecciones en Europa de 2014
Referéndums de soberanía
Nacionalismo
Historia de Moldavia
Moldavia en 2014
Gagauzia